Evil Woman (film), een Amerikaanse komediefilm uit 2001, met onder anderen Jack Black
 Evil woman (ELO), een single uit 1976 van de Britse rockgroep Electric Light Orchestra
 Evil Woman (Crow), een nummer uit 1969 van de Amerikaanse band Crow, later bekendgemaakt door de cover uit 1970 van de Britse rockband Black Sabbath